Le no-contact (littéralement « sans contact ») dans les sports de combat et les arts martiaux, désigne la pratique d’entraînement et de compétition sous la forme d'un face à face à distance, une sorte de shadow-boxing. Les techniques sont délivrées loin de l’adversaire et il est interdit d’atteindre les cibles adverses. Cette forme est à différencier du Light-contact où à contrario les techniques sont portées sur le corps adverse et parfaitement contrôlées. Le no-contact est à différencier de l'aéro-kick de compétition qui est une discipline s’effectuant en solo ou par équipe sans être un face à face.

L’exercice s’effectue habituellement sur un praticable de tapis d’arts martiaux, en tenue de la discipline et face à un partenaire (voire un adversaire en situation de compétition). Il s’agit bien d’un duel (mais à distance).

En compétition, il s’agit de réaliser une prestation de meilleure qualité que l’adversaire pour remporter le duel. Les critères d’évaluation portent habituellement sur les points suivants :
 Qualité des techniques et des enchaînements (équilibre, déplacements, énergie/respiration)
 Variété des techniques et des enchaînements
 Originalité des techniques et des enchaînements
 Utilisation de l’espace
 Présentation, regard, présence.

Lien interne 

 Glossaire de la boxe et des boxes pieds-poings

Boxe pieds-poings
Lexique de la boxe et des boxes pieds-poings